Longqiao bezeichnet:

 Longqiao (Longhua) (龙桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longhua in der chinesischen Provinz Hainan
 Longqiao (Lujiang) (龙桥镇), Großgemeinde im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Longqiao (Xindu) (龙桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xindu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longqiao (Anyue) (龙桥乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longqiao (Linshui) (龙桥乡), Gemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longqiao (Renshou) (龙桥乡), Gemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longqiao (Yilong) (龙桥乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longqiao (Fengjie) (龙桥土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Fengjie der chinesischen Stadt Chongqing
 Longqiao (Chengxiang) (龙桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengxiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Longqiao (Fuling) (龙桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fuling der chinesischen Stadt Chongqing
 Longqiao (Yanzhou) (龙桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanzhou in der chinesischen Provinz Shandong